TPI steht für:
 Theaterpathologisches Institut, deutsches Theaterprojekt
 Test Process Improvement, Reifegradmodell zur Testbewertung und Optimierung
 TPI (Fernsehsender), privater nationaler Fernsehsender in Indonesien
 Transmission Protection Instrument, ein Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank
 Triosephosphatisomerase, Enzym
 True Performance Index, Index von AMDs CPU-Performancerating bei der QuantiSpeed-Architektur
 Tapini Airport (IATA-Code), Flughafen von Tapini, Central Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

TPI als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Pińczowski in der Woiwodschaft Heiligkreuz

tpi steht für:
 Tok Pisin (ISO 639-3-Code), Kreolsprache
 Tracks Per Inch, Anzahl von (Daten-)Spuren auf einem Datenträger
 teeth per inch, Maß für die Dichte der Zähnung einer Säge
 Threads per inch (Anzahl der Gewindegänge pro Zoll), Maß der Gewindesteigung bei Schrauben mit zölligem Gewinde
 threads per inch, Maß für die Dichte des Karkassengewebes eines Reifens, siehe Karkasse (Reifen)
 twists per inch oder turns per inch, Maß für die Anzahl der Drehungen bei Zwirnen von Fäden oder Zwirn

Abkürzung